Метаморфо́за ( «перетворення» від  «через» +  «форма») — перетворення чого-небудь; найбільш загальне поняття для процесів, що відбуваються у всесвіті:
 метаморфоз в біології — глибоке перетворення будови організму (або окремих органів) в ході індивідуального розвитку (онтогенеза).
 метаморфізм в геології — зміна осадових і магматичних гірських порід через зміни фізико-хімічних умов, наприклад, перетворення вапняку в мармур; див. також метаморфічні гірські породи.
Метаморфо́за в літературі — перенесення однієї форми образу на інший, видозмінення тропа

Посилання

Примітки